Reidville ist der Name mehrerer Orte in Nordamerika:

 Reidville (Neufundland und Labrador), Kanada
 Reidville (South Carolina), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Reedville